Homnisphères est une maison d'édition parisienne fondée en 2002 par Alain Dichant.

La société, n'ayant pas atteint son objectif, a été dissoute en 2011.

Notes et références

Annexes

Liens externes

Maison d'édition ayant son siège à Paris
Entreprise française disparue